Свидное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Свидное — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Свидное — деревня в Медвенском районе Курской области.